Black Rain:
 Black Rain — альбом Оззи Осборна, вышедший в 2007 году.
 «» — песня из одноимённого альбома Оззи Осборна, выпущенная в 2007 году в виде сингла.
  — альбом американской хип-хоп-группы , вышедший в 2004 году. Появлялся на 71 месте в чарте Billboard 200.
 «» — песня из альбома  британской рок-группы , выпущенная в 2017 году в виде сингла.
 «Black Rain» — песня гранж-группы Soundgarden, выпущенная в 1991 году.

См. также

Примечания